Christer Linderos, född den 9 december 1952 i Göteborg, död 8 juli 2013 i Göteborg. var en svensk trummis i bandet Röda Ropet. Han var också brorson till Bengt Arne Linderos som var en välkänd konstnär och skulptör. 

Svenska trummisar
Män
Födda 1952
Avlidna 2013
Musiker från Göteborg
Svenska musiker under 1900-talet